Sakmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Sakmann (* 1942), deutscher Mediziner, Physiologe und Nobelpreisträger
 Paul Sakmann (1864–1936), deutscher Theologe und Politiker, Abgeordneter des Württembergischen Landtages
Siehe auch: Sackmann (Familienname)